Хендрик ван дер Борхт (), именуемый как Старший для отличия от своего сына (1583 год, Брюссель — 26 июля 1651 год, Франкфурт) — фламандский живописец и гравёр, исполнявший натюрморты; работал в основном в Германии.

Биография

Хендрик ван дер Борхт родился в 1583 году. Отец, заметив в нём особенные способности к рисованию, отдал его в школу ван Валкенборха. Молодой ван дер Борхт быстро преуспел и смог отправиться в Италию. Он пробыл несколько лет в Риме, изучая произведения прославленных живописцев; затем путешествовал по всей Германии и обосновался сначала во Франкентале, а затем в 1627 году во Франкфурте.

Создал несколько отличных картин в историческом жанре; гравировал на крепкой водке. Из эстампов выделяется:
 «Умерший Спаситель, поддерживаемый Иосифом Аримафеем» с картины Рафаэля, по рисунку Пармиджанино.

Славился не только как хороший художник, но и учёнейший антиквар своего времени, к которому обращались любители греческих и римских древностей, в числе которых был и уважавший его граф Арундел.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 223 (Вандерборгтъ, Петръ).

Фламандские живописцы барокко
Немецкие живописцы барокко